Това е списък на кметовете (демарси) на южниия македонския град Кукуш (Килкис), Гърция.

Бележки